Флаг Беля́евского района — официальный символ Беляевского муниципального района Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 9 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 3260.

Описание 
«Флаг Беляевского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое волнистой нисходящей линией на две части; верхняя у свободного края — белая, нижняя у древка также разделена волнистой ниспадающей линией на голубую вверху (шириной в 2/9 от ширины полотнища) и жёлтую части. В верхнем углу у свободного края — чёрное с жёлтым изображение орла».

Обоснование символики 
Беляевский район расположен в центральной части Оренбургской области вдоль реки Урал, символически представленной на флаге лазурной волнистой полосой.

Большая часть полотнища — белая, что гласно указывает на название района.

Жёлтая часть полотнища, символизирует хлебные просторы Оренбуржья и Беляевского района.

Представителем степной фауны этого края является орёл, представленный на флаге района парящим над степными и речными просторами. Символика орла многозначна. Орёл — символ храбрости, величия и власти, а его распростёртые крылья символизируют стремление вперёд, в будущее.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением орла